Бі́биков () — російське прізвище.

 Бібиков Борис Володимирович (1900–1986) — російський актор, режисер, педагог
 Бібиков Василь Герасимович (1735—?) — український живописець.
 Бібиков Дмитро Гаврилович (1792–1870) — російський військовий і державний діяч
 Бібіков Іван Іванович (бл. 1686 — 24 травня 1745)  — головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду (з 11 червня 1742 р. по 24 травня 1745 р.), Бєлгородський губернатор (з 31 січня 1731 р. по 22 липня 1732 р.)
 Бібіков Павло Никонович (1903—1985) — радянський військовий діяч, генерал-майор (1945).
 Бібиков Сергій Миколайович (1908–1988) — український археолог, член-кореспондент АН УРСР

Російські прізвища